Havnartindur – montagna dell'isola di Kunoy nell'arcipelago delle Fær Øer, alta 818 metri
 Havnartindur – montagna dell'isola di Svínoy nell'arcipelago delle Fær Øer, alta 586 metri